ККС — аббревиатура, которая может означать:

 Китайская космическая станция (ККС)
 Коммерческая космическая станция (ККС)
 Красная кровяная соль (ККС)

См. также